

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 49, w tym 25 podstawowych
 Osiny – część miasta Głowno
 Osiny – część miasta Torzym
 Osiny – część miasta Szadek
 Osiny – część miasta Żory

Zobacz też 
 Nowe Osiny, Osiny Dolne, Osiny Górne, Osiny-Kolonia